Стыр (, ), прежнее название Стырь — река на северо-западной Украине и в Белоруссии, правый приток Припяти.

Стыр берёт начало на Волынской возвышенности недалеко от села Пониква Золочевского района Львовской области.  Протекает Львовскую, Волынскую и Ровненскую области, после чего пересекает границу с Брестской областью Белоруссии, где впадает в Припять.

Длина реки — 494 км, из них 70 км на территории Белоруссии, площадь водосборного бассейна — 13 100 км², из них 493 км² на территории Белоруссии. Долина реки трапецеидальная, узкая (200—300 м) и глубоко врезанная в верхнем течении. В нижнем течении долина Стыра сливается с долиной Припяти. Склоны долины в верхнем течении крутые, высотой 30—40 м. Пойма непрерывная, двусторонняя. Пересекается старицами в нижнем течении. Ширина поймы в нижнем течении до двух километров. В Припять Стыр впадает двумя рукавами.

В ходе Ноябрьского восстания берега реки стали театром военных действий во время боя под Боремелем.

С 1922 года гидрологический режим изучался на 18 постах. Для Стыра характерно интенсивное весеннее половодье (до 50 % годового стока). Среднегодовой расход воды в устье составляет 49,5 м³/с.

Минерализация воды реки в районе города Луцк в среднем составляет: весеннее половодье — 373 мг/дм³; летне-осенняя межень — 414 мг/дм³; зимняя межень — 542 мг/дм³.

Река используется в качестве водоприёмника мелиоративной системы.

На Стыре расположены города Берестечко, Рожище, Луцк и Вараш, посёлки городского типа Колки, Заречное.

В 2015 году в Маневицком районе у села Староселье в обмелевшей реке Стырь обнаружили 12-метровую лодку, датированную методом радиоуглеродного анализа XIV веком. На корпусе сохранились ложементы поперечных балок моста судна. На дне лодки под слоем глины, песка и ила был найден железный предмет с клеймом похожим на герб князей Острожских.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Припяти
Реки Брестской области
Реки Волынской области
Реки Львовской области
Реки Ровненской области